De finale van de League Cup van het seizoen 2015/16 werd op 28 februari 2016 gespeeld in het Wembley Stadium in Londen. Manchester City nam het op tegen Liverpool. Het duel eindigde in een gelijkspel (1–1) en werd uiteindelijk na strafschoppen gewonnen door Manchester City. Drie dagen later troffen beide teams elkaar opnieuw in de Premier League. Dat duel werd overtuigend gewonnen door Liverpool (3–0).

Finale

Voorgeschiedenis 
Beide clubs stonden nog nooit tegenover elkaar in de finale van de League Cup. Manchester City bereikte vier keer de finale en won de beker drie keer. Liverpool is recordhouder met acht eindzeges. Begin jaren tachtig domineerde het de League Cup met vier eindzeges op rij (1981–1984).

Wedstrijd

Zie ook
Football League Cup 2015/16
Engels voetbalkampioenschap 2015/16
FA Cup 2015/16
Liverpool FC in het seizoen 2015/16
Manchester City FC in het seizoen 2015/16

2016
Liverpool FC
Manchester City FC
League Cup
League
Sportevenement in Londen